Jobs peut désigner : 
 Steve Jobs (1955-2011), entrepreneur et inventeur américain, fondateur de l'entreprise Apple ;
 Laurene Powell Jobs (1963-), femme d'affaires américaine, veuve de Steve Jobs.

Autres 
 Jobs, film américain de Joshua Michael Stern sur la vie de Steve Jobs, sorti en 2013 ;
 Steve Jobs, biographie de Steve Jobs, écrite par Walter Isaacson et parue en 2011 ;
 Steve Jobs, adaptation cinématographique de la précédente biographie, réalisée par Danny Boyle et sortie en 2016 ;
 jobs, une commande des systèmes d'exploitation Unix et Unix-like ;
 .jobs, domaine internet ;
 Dirty Jobs, émission de télévision américaine ;
 The Dirty Jobs, chanson de l'opéra-rock Quadrophenia des Who, paru en 1973.

Homonymie de patronyme